DTV steht als Abkürzung für:

 Deutscher Taschenbuchverlag, heute dtv Verlagsgesellschaft
 Digital Television, siehe Digitales Fernsehen
 C64 Direct-to-TV, eine Spielkonsole, siehe C64 DTV
 DTV Tabakwaren-Vertriebsgesellschaft, deutsche Unternehmensgruppe
 Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke, siehe Verkehrsstärke
 Dynamic Terrain Vehicles, südafrikanischer Automobilhersteller
Disc thickness Variation, ursächlich für Bremsenrubbeln

Organisationen:
 Deutsch-Türkische Vereinigung
 Deutscher Tanzsportverband
 Deutscher Tennis Verein Hannover, siehe DTV Hannover
 Deutscher Textdichter-Verband
 Deutscher Textilreinigungs-Verband
 Deutscher Tourismusverband
 Deutscher Trachtenverband
 Deutscher Transportarbeiter-Verband
 Deutscher Turn-Verband der DDR

Abkürzung